Neble kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Neble (Allerslev Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Allerslev Sogn
 Neble (Boeslunde Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Boeslunde Sogn
 Neble (Nørre Alslev Sogn) – en bebyggelse i Nørre Alslev Sogn
 Neble (Møn) – en bebyggelse og et ejerlav i Stege Sogn
 Neble (Sværdborg Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Sværdborg Sogn